Le Gaumont Montparnos est une salle de cinéma du réseau Pathé située dans le  de Paris au 16-18, rue d'Odessa.

Historique 
Les Montparnos, ouvert en  par Joseph Rytmann, est un cinéma de quatre salles qui fait référence aux groupes d'artistes hétéroclites vivant dans le quartier du Montparnasse, et dans cette rue en particulier, comme Kiki de Montparnasse.

En 2010, le groupe EuroPalaces (réunissant les salles Gaumont et Pathé) rachète quatre des cinq cinémas du circuit Rytmann, dont Les Montparnos.

Après plusieurs mois de fermeture pour rénovations, il réouvre en  pour devenir une annexe du Gaumont Parnasse (respectivement les salles 17 à 20). Le , le cinéma retrouve son autonomie et devient le Gaumont Montparnos.

Moyens d'accès 
  station Montparnasse - Bienvenüe
  station Edgar Quinet

Notes et références

Liens internes 
 Pathé Cinémas
 Liste des salles de cinéma à Paris

Liens externes 
 Site officiel du cinéma
 Histoire du Gaumont Montparnos sur Ciné-Façades
 Histoire du Gaumont Montparnos sur Salles-cinema.com

Salle de cinéma à Paris

14e arrondissement de Paris
Montparnasse